Гре́гор Кэ́ннон (; 12 октября 1994, Странрар, Шотландия) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской команды Великобритании чемпион зимней Универсиады 2017.

Играет на позициях второго и первого.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2017).
 : серебро (, ).
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 10 лет.

Студент Университета Стратклайда.

Примечания

Ссылки 

 Gregor Cannon - Athlete Information - 28th Winter Universiade - FISU
 Gregor Cannon - British Universities & Colleges Sport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге